Canada
 Orangeville – capoluogo della Contea di Dufferin, Ontario
 Stati Uniti d'America
 Orangeville – villaggio della Contea di Stephenson, Illinois
 Orangeville – township della Contea di Barry, Michigan
 Orangeville – città della Contea di Wyoming, New York
 Orangeville – villaggio della Contea di Trumbull, Ohio
 Orangeville – borough della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Orangeville – città della Contea di Emery, Utah